Принц О́йген ( — принц Евгений) — полководец Священной Римской империи, генералиссимус (см. Евгений Савойский). Имя Евгения Савойского носили:

Корабли 
 Prinz Eugen (позже USS Prinz Eugen) — германский тяжёлый крейсер Второй мировой войны (1938—1946)
 SMS Prinz Eugen — австро-венгерский дредноут типа «Вирибус Унитис» времён Первой мировой войны
 HMS Prince Eugene — британский монитор Первой мировой войны
 Eugenio di Savoia — итальянский лёгкий крейсер Второй мировой войны

Разное 
 7-я добровольческая горная дивизия СС «Prinz Eugen» (1942—1944)